Арена () може да се отнася за:
 Арена, място за изнасяне на представления
 Арена, дъщеря на спартанския цар Ойбал ‎
 Арена, село в Италия
 Арена (река) в Сицилия